L'alienista (O alienista) – racconto lungo di Joaquim Maria Machado de Assis
L'alienista (The Alienist) – romanzo di Caleb Carr
L'alienista (The Alienist) – serie televisiva del 2018